Списък на войните и битките през 18 век.

18 век 

Списъци на битки